Панин Александр Николаевич (род. 10 сентября 1979, г. Георгиевск, Ставропольский край) — специалист в области пространственного развития и урбанистики. Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова. Управляющий партнёр Научно-исследовательского центра «Картфонд».

Биография 
В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию Атласная информационная система «Этнодемографические процессы в Ставропольском крае».

С 2005 по 2010 год заведовал кафедрой картографии и геоинформатики в Ставропольском государственном университете, руководил отделом демографии и миграции в Южном научном центре РАН (Ростов-на-Дону).

С 2010 по 2014 заместитель директора компании ФОК («Финансовый и организационный консалтинг»).

С 2011 года работает в МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор курсов «Анализ геоданных в демографии», «Картография города», «Геоинформационные и картографические методы для экономических исследований» и «Геоинформационный мониторинг этнических процессов».

С 2014 года — управляющий партнёр научно-исследовательского центра «Картфонд».

С 2016 года организатор международной конференции «Интеркарто. ИтнерГИС», выпускающий редактор журнала Scoupus «Интеркарто. ИнтерГИС».

В 2019 году обучался по программе «Умные города» в Солфордском университете в Манчестере. В течение последних 10 лет сотрудничает с Национальным центром научных исследований и Национальным институтом восточных языков и культур в области цифровой картографии.

С 2019 года директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова. Руководит направлением «Умные города и BigData» научно-исследовательской лаборатории комплексного картографирования МГУ им. М.В. Ломоносова.

Автор более 100 статей, 19 книг, 46 докладов на конференциях, 10 НИР.

Автор 11 свидетельств о регистрации прав на программное обеспечение, в том числе «Этнодемографический и миграционный потенциал агломераций Юга Европейской части России (DB)» (#2021621628, 30 июляЭ, 2021 год), «База данных: ГИС „Города России“ (SOFT)» (#2020621364, 5 августа, 2020 год), 2017 "База данных «Система здравоохранения Ставропольского края (DB)» (#2017620894, 11 августа, 2017 год).

В период пандемии COVID-19 под руководством А. Н. Панина проводились исследования демографических процессов, опубликованные ФОМ и ВЦИОМ.

Научные направления деятельности 
Этнодемографические процессы, градостроительство и территориальное планирование, влияние культурного разнообразия на городское и региональное развитие, «земельная рента города», картография и большие данные.
Основой практического опыта являются многолетние российские и международные исследования в области пространственного развития территорий всех масштабов — стран, федеральных округов, регионов, муниципалитетов, населённых пунктов.

Членство в структурах 
 Член Экспертного совета при Минстрое РФ по формированию комфортной городской среды.
 Член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
 Член Русского географического общества
 Член сводной группы по социально-экономическому развитию регионов Экспертного совета Правительства РФ
 Руководитель рабочей группы по Цифровизации парламентского контроля Экспертного совета по контролю достижения национальных целей развития Комитета Государственной Думы РФ по контролю

Ключевые проекты 
 Геоинформационное обеспечение Национального проекта «Демография». Создание паспортов здоровья регионов по заданию Координационного центра Правительства РФ.
 Федеральная система мониторинга межнациональных и этноконфессиональных отношений в России
 Стратегии социально-экономического развития — Северо-Кавказский федеральный округ, Астраханская область, Владимирская область, Ростов-на-Дону, Липецк, Нальчик и т. д.
 Редевелопмент территории бывших мануфактур в Иваново: комплексный пространственный анализ.
 Схемы территориального планирования субъектов России — Калужская область, Ставропольский край.
 Генеральные планы — более 150 муниципальных образований, включая Кисловодск, Минеральные Воды, Будённовск, Вышний Волочёк и т. д.
 Экологический атлас России.
 Геополитический атлас Кавказа.
 Этнический атлас Ставропольского края.

Основные научные публикации 
 Пространственные закономерности распространения пандемии covid-19 в России и мире: картографический анализ.
 The Russian Strategy of spatial development trends and realities..
 Spatial choreography of the coronavirus..
 Demographic, economic, geospatial data for municipalities of the central federal district in Russia (excluding the city of moscow and the moscow oblast) in 2010—2016..
 Social space of Moscow: features and structure..
 Geoinformation monitoring of key queries of search engines, and geotagging photos in the North-Caucasian segment of the tourist route «great silk road»..
 Карта Северного Кавказа: демографические градиенты и инвестиционные риски..
 Геоинформационное обеспечение мониторинга межнациональных отношений в России..
 Consequences of economic and social transformation policies in the North Caucasus..
 Геоинформационный мониторинг: инструмент пространственно-временного анализа миграции населения.
 Ethnic barometer: ethno-demographic and ethno-migration processes in the North Caucasus..
 Книга «Геоинформационное обеспечение туризма в России».

Примечания 

Картографы России
Картографы XXI века
Информатики